Reichwalde bezeichnet:

 Reichwalde, Ortsteil der Gemeinde Boxberg/O.L. im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Reichwalde (Bersteland), Ortsteil der Gemeinde Bersteland im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Herrschaft Reichwalde, eine kleine Adelsherrschaft im heutigen Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Tagebau Reichwalde, von Vattenfall betriebener Braunkohletagebau im Südosten des Lausitzer Braunkohlereviers in Sachsen
 Reichwalde (Ostpreußen), Ort im Kreis Preußisch Holland, heute Lesiska, Gmina Godkowo

Siehe auch:
 Reichwald, Reichenwalde, Rychwałd